O Demolidor pode referir-se a:

 Demolition Man, um filme de 1993 conhecido como O Demolidor no Brasil  e Homem Demolidor, em Portugal.
 Demolidor, personagem fictício criado pela Marvel.
 Daredevil (filme), um filme de 2003 estrelando o personagem da Marvel.
 Daredevil (série de televisão), série de 2015 da Netflix protagonizado por Charlie Cox como personagem da Marvel.

Desambiguação